Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2010 проводился с 29 января по 6 февраля 2010 в городе Берн.

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда Flims Repower (скип Биния Фельчер), победившая в финале команду Aarau PwC (скип Сильвана Тиринзони). Бронзовые медали завоевала команда Bern AAM (скип Мишель Ягги).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2010.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (четвертьфинал или «1-я команда против 2-й»). Проигравшая команда встречается в полуфинале с 3-й командой; победитель полуфинала проходит в финал, проигравший занимает общее 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфинал (1-я команда против 2-й). 5 февраля, 19:00

Полуфинал. 6 февраля, 10:00

Финал. 6 февраля, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2010

Спорт в Швейцарии в 2010 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди женщин
Январь 2010 года
Февраль 2010 года